Hole – gmina w Norwegii
 Hole – szczyt Małej Fatry na Słowacji
 Hole – zespół rockowy